Tweeddale, Ettrick and Lauderdale steht für:

 Tweeddale, Ettrick and Lauderdale (Wahlkreis, Schottland), ein Wahlkreis für das schottische Parlament
 Tweeddale, Ettrick and Lauderdale (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus